Baronio ist der Familienname folgender Personen:
 Cesare Baronio (1538–1607), Kardinal und Kirchenhistoriker
 Roberto Baronio (* 1977), italienischer Fußballspieler